Ralph Lewis (basketbalspeler), Amerikaans basketbalspeler
 Ralph Lewis (acteur), Amerikaans acteur
 Ralph Lewis (Rozenkruiser), Amerikaans Rozenkruiser